Itombwe peut-être :
 Itombwe (secteur), secteur du territoire de Mwenga dans la province du Sud-Kivu au Congo-Kinshasa ;
 massif de l'Itombwe, massif montagneux situé au Sud-Kivu au Congo-Kinshasa, au nord-ouest du lac Tanganyika ;
 réserve d'Itombwe, réserve naturelle situé sur le massif d'Itombwe au Sud-Kivu au Congo-Kinshasa.